Az 1993-as Roland Garros férfi versenyét a spanyol Sergi Bruguera nyerte az amerikai Jim Courier előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Negyeddöntő)
  Jim Courier (Döntős)
  Stefan Edberg (Negyeddöntő)
  Boris Becker (Második kör)
  Goran Ivanišević (Harmadik kör)
  Petr Korda (Második kör)
  Ivan Lendl (Első kör)
  Michael Chang (Második kör)

  Michael Stich (Negyedik kör)
  Sergi Bruguera (Bajnok)
  Andrij Medvegyev (Elődöntő)
  Richard Krajicek (Elődöntő)
  Karel Novacek (Negyeddöntő)
  Wayne Ferreira (Második kör)
  Thomas Muster (Negyedik kör)
  MaliVai Washington (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1